{{Соревнование по кёрлингу
|название           = Чемпионат Италии по кёрлингу среди женщин
|ориг_название      = Campionati Senior - Serie A femminile - Anno Sportivo 2017-2018
|год                = 2018
|года               = 
|изображение        = 
|подпись            = 
|размер             = 150px
|город              = 
|арена              = 
|дата               = 28 октября 2017 — 11 марта 2018
|посещаемость       = 
|победитель         = Dolomiti FONTEL (Диана Гаспари)
|победители         = 
|титул              = 
|победитель мужчины = 
|титулМ             = 
|кёрлинг клуб       = 
|скип               = Диана Гаспари
|четвертый          = 
|третий             = Стефания Константини
|второй             = Кьяра Оливьери
|первый             = Valeria Girardi
|запасной           = Elisa De Zordo
|тренер             = Карло Алессандро Дзиза
|мужской            = 
|женский            = 
|финалист           = 3S Sys-Tek (Вероника Дзаппоне)
|победитель женщины = 
|титулЖ             = 
|кёрлинг клуб2      = 
|скип2              = 
|четвертый2         = 
|третий2            = 
|второй2            = 
|первый2            = 
|запасной2          =
|тренер2            = 
|финалист2          = 
|3е место           = Fireblock (Fiona Grace Simpson)
|пред               = 
|след               = 
}}42-й Чемпионат Италии по кёрлингу среди женщин 2018 проводился с 28 октября 2017 по 11 марта 2018 года в два этапа: групповой этап с 28 октября 2017 по 21 февраля 2018 и этап плей-офф с 10 по 11 марта 2018.

В чемпионате принимало участие 5 команд.

Победителями чемпионата стала команда «Dolomiti FONTEL» (скип Диана Гаспари), победившая в финале команду «3S Sys-Tek» (скип Вероника Дзаппоне). Бронзовые медали завоевала команда «Fireblock» (скип Fiona Grace Simpson).

Одновременно и там же проходил Чемпионат Италии по кёрлингу среди мужчин 2018.

 Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в два круга. При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, при равенстве количества побед у трёх или более команд — по результатам суммы тестовых бросков в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды). Четыре лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Бронзовые медали разыгрывают проигравшие в полуфинале и в плей-офф-2.

 Составы команд 

(скипы''' выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 
{| class="wikitable" border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 style="text-align:center;
!
!Команда
!width=20|1
!width=20|2
!width=20|3
!width=20|4
!width=20|5
!width="20"| 
!width="20"| 
!width="30"| , см
!Место
|- bgcolor=#cfc
|1||align=left|3S Sys-Tek ||          * || 6:8 1:9||10:3 6:4|| 7:4 6:5|| 2:7 7:6|| 5 || 3 || 79.8 ||3
|- bgcolor=#cfc
|2||align=left|Dolomiti FONTEL || 8:6 9:1||          * || 7:511:4|| 8:715:2||10:1 8:7|| 8 || 0 || 53.4 ||1
|- bgcolor=#ffc
|3||align=left|Draghette ||3:10 4:6|| 5:74:11||          * ||10:5 3:8|| 4:7 2:8|| 1 || 7 || 61.6 ||4
|- bgcolor=#ffc
|4||align=left|Fireblock || 4:7 5:6|| 7:82:15||5:10 8:3||          * ||2:112:11|| 1 || 7 || 65.0 ||4
|- bgcolor=#cfc
|5||align=left|Tofane || 7:2 6:7||1:10 7:8|| 7:4 8:2||11:211:2||          * || 5 || 3 || 57.9 ||2
|}
  команды, выходящие в плей-офф
  команды, выходящие в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места

 Тай-брейк 
21 февраля, 21:00

 Плей-офф Четвертьфиналы«1-я команда против 2-й». 10 марта, 11:00«3-я команда против 4-й». 10 марта, 15:30Полуфинал. 10 марта, 20:30Матч за 3-е место. 11 марта, 10:00Финал.' 11 марта, 14:00''

Итоговая классификация

См. также 
 Чемпионат Италии по кёрлингу среди мужчин 2018

Примечания 

2017 год в кёрлинге
Спорт в Италии в 2017 году
Спорт в Италии в 2018 году
Чемпионаты Италии по кёрлингу среди женщин